Zjeleznodorozjnyj rajon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Tjyhunatjny rajon, Vitsebsk, distrikt i Vitsebsk, 
 Tjyhunatjny rajon, Homel, distrikt i Homel,

Kazakstan 

 Zjeleznodorozjnyj rajon, distrikt i Qaraghandy oblyst, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar